Mud (oppervlaktemaat), een oude oppervlaktemaat
 Mud (volume), een oude inhoudsmaat
 Mud (band), een Britse band
 Mud (film), een Amerikaanse film uit 2012
 MUD (computerspel), een computerspel uit 1980
 Master of Urban Design, een internationale titel
 Mijnenuitkijkdienst, onderdeel van de Nederlandse Koninklijke Marine